Камаронес има више значења:

 Камаронес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Камаронес (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Камаронес (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Камаронес (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Камаронес (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Камаронес (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Камаронес (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Камаронес (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Камаронес (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Камаронес (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Камаронес (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Камаронес (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Камаронес (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику